Аужефт:

 Аужефт — город в Мавритании, административный центр департамента Аужефт.
 Аужефт — департамент области Адрар (Мавритания).